Список видів роду Золотушник:

Список, який містить 120 визнаних видів роду золотушник (Solidago) з родини айстрових (Asteraceae), або складноцвітих (Compositae), складений на основі даних сайтів «Глобальна база даних складноцвітих» () і «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Види, віднесені до інших родів

Примітки

Посилання 

 Список видів Solidago на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Список видів Solidago на сайті «Catalogue of Life» 
 Solidago на сайті «International Plant Names Index»  
 Solidago на сайті «Plantsystematics» 
 http://www.bgci.org/plant_search.php?page=1&ftrFamily=&ftrRedList=&ftrGenus=Solidago&ftrRedList1997=&ftrSpecies=&ftrEpithet=&ftrGardenID=&ftrPagerLimit=100&ftrCWR=&ftrMedicinal=&ftrGTC=&action=Find#results  
 http://www.pgrforum.org/cwris/cwris.asp?fact=540844 

 
Золотушник
Золотушник